Darwin kan syfta på:

 Darwin – en 3D skrivare i projektet RepRap
 Darwin (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer
 Darwin (operativsystem) – operativsystem till Macintosh
 Darwin (rymdteleskop) – ett rymdteleskop
 Darwin Airline – ett regionalt flygbolag baserat i Lugano, Schweiz
 Darwin Brewery Ltd – ett bryggeri i Sunderland, Storbritannien
 Darwins evolutionsteori – en nödvändig delprocess i evolutionen
 Darwinism – ett begrepp som används för olika teorier inspirerade av Charles Darwins evolutionsteori
 1991 Darwin – en asteroid i huvudbältet

Personer med efternamnet Darwin 
 Charles Darwin (1809–1882), brittisk biolog och författare
 Erasmus Darwin (1731–1802), brittisk läkare, botanist, farfar till Charles Darwin
 Francis Darwin (1848–1925), brittisk botaniker, son till Charles Darwin
 George Darwin (1845–1912), brittisk matematiker och astronom, son till Charles Darwin

Skolor
 Charles Darwin University – ett universitet i Australien
 Darwin College, Cambridge – ett collage i England

Geografi

Antarktis

 Darwin Island, Antarktis  – ö i Västantarktis
 Cap Darwin – udde i Östantarktis
 Darwin Mountains – bergskedja

Argentina

 Darwin (ort i Argentina) – en ort i, Río Negro

Australien

 Darwin, Northern Territory – huvudstad i delstaten Northern Territory i Australien
 Darwin International Airport
 Port Darwin – hamnen i Darwin

Ecuador

 Darwin Island (Galapagosöarna) – en ö i Galapagosöarna

Falklandsöarna

 Darwin, Falklandsöarna – en bosättning på Östra Falkland

Kanada

 Darwin Sound – en strömfåra i provinsen British Columbia

USA

 Darwin, Minnesota

Se även
 Cordillera Darwin – flera berg i Chile
 Isla Darwin – flera
 Mount Darwin – flera

Engelska efternamn